Saratoga Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

* Saratoga Springs (Kalifornien)
 Saratoga Springs (New York)
 Saratoga Springs (Utah)